Das Indian Challenger #7 2010 fand vom 12. bis 17. April 2010 in Kalkutta, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Finale gewann Mohamed Elshorbagy gegen Tarek Momen mit 11:7, 3:11, 8:11, 11:8 und 11:8. Elshorbagy gewann damit seinen ersten Titel auf der PSA World Tour und war der erste Spieler, dem dies bei einem Turnier dieser Kategorie gelang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Siddharth Suchde einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Kalkutta